Kateřina Klevská (25. května 1417 – 10. února 1479) byla vévodkyní z Guelders. Kniha Hodinky Kateřiny Klevské byly objednány právě pro ni.

Rodina 
Kateřina byla dcera Adolfa I. Klevského a Marie Burgundské. Byla neteří Filipa III. Dobrého.

Svazek hodinek 
Hodinky Kateřiny Klevské pro ni byly objednány 26. ledna 1430, když se vdala za Arnolda z Guelders. Je na nich vyobrazena, jak se spolu se svými příbuznými modlí. Kniha se ztratila a byla znovu objevena až za čtyři sta let, v roce 1856. Je to jedna z nejzdobnějších zachovalých knih svého druhu.

Život 
Kateřina žila se svými rodiči do roku 1431, a to přesto, že už byla rok vdaná. Měla blízký vztah s Filipem Burgundským, kterému její manžel nedůvěřoval. Kateřinina dcera Marie byla vychovávána u burgundského dvora. Když její manžel potrestal město Driel, ztratil ve svém vévodství podporu. Kateřina působila jako prostředník mezi manželem a stavy. V roce 1450 se vévoda Arnold vydal na pouť do Říma a Palestiny. Během jeho nepřítomnosti vládla Kateřina jako regentka.

Podporovala syna Adolfa, když převzal otcovu moc. V roce 1470 ho Karel Smělý zajal, když se ukázalo, že není spolehlivým spojencem Burgundska. Kateřina strávila poslední roky ve vesnici Lobith, kde v roce 1476 zemřela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Klevští
Geldernské vévodkyně
Regentky
Pohřbení v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Weselu
Narození v roce 1417
Narození 25. května
Úmrtí 10. února
Úmrtí v roce 1471
Ženy